Wapen van Soest (Nederland)
Wapen van Soest (Duitse gemeente)
Wapen van Kreis Soest